My Blue Ridge Mountain Boy — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 29 сентября 1969 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон